

Toponymes 
Kager est le nom de plusieurs ortsteile (quartier d'une ville, annexe), ou  :
 Kager, ortsteil d'Achslach
 Kager, ortsteil de Bad Birnbach
 Kager, ortsteil de Bad Griesbach im Rottal
 Kager, ortsteil de Gangkofen
 Kager, ortsteil de Kastl
 Kager, ortsteil de Loitzendorf
 Kager, ortsteil de Neukirchen beim Heiligen Blut
 Kager, ortsteil de Neukirchen
 Kager, ortsteil de Neumarkt-Sankt Veit
 Kager, ortsteil de Niedertaufkirchen
 , ortsteil de Pemfling
 Kager, ortsteil de Prackenbach
 Kager, Stadtteil de Ratisbonne
 Kager, ortsteil de Reischach
 Kager, ortsteil de Roding
 Kager, ortsteil de Schwandorf
 Kager, ortsteil de Viechtach
 Kager, ortsteil de Wiesenfelden
 Kager, ortsteil de Winhöring
 Kager, ortsteil de Zell
 Kager, Ortschaft de Geinberg
 Kager, Katastralgemeinde de Helpfau-Uttendorf
 Kager, Ortschaft de Hohenzell
 Kager, Ortschaft de Pischelsdorf am Engelbach
 Kager, Ortschaft de Waldkirchen am Wesen

Nom de famille 
 Johann Matthias Kager peintre allemand
 Karel von Kager, (1819-1866), peintre
 Erica von Kager, (1890-?), peintre suisse
  (1985-), joueur de football autrichien

Personnages de fiction 
 Alfred Kager, dans le court métrage autrichien Copy Shop

Références

Voir aussi